У складі фауни Естонії розрізняють 51 вид бабок (Odonata).

Підряд Рівнокрилі (Zygoptera)

Родина Красуні (Calopterygidae)

Родина Лютки (Lestidae)

Родина Плосконіжки (Platycnemididae)

Родина Стрілки (Coenagrionidae)

Підряд Різнокрилі (Anisoptera)

Родина Дідки (Gomphidae)

Родина Коромисла (Aeschnidae)

Родина Кордулегастрові (Cordulegastridae)

Родина Бабки (Corduliidae)

Родина Бабки справжні (Libellulidae)

Посилання 
Martin, Mati 2013. Eesti kiilide määraja. Tallinn: Keskkonnaamet. 
Martin, Mati; Luig, Jaan; Ruusmaa, Janika; Heidemaa, Mikk 2008. Eesti putukate levikuatlas, 3. Kiililised (Odonata), kaardid 166–219. Tartu: Eesti Loodusfoto.
Tero Piirainen 2000. Retki Saarenmaan nummille. Diamina  9: 40–43.
Remm, Eevi 1963. Eesti kiilivastsete määraja. (Abiks loodusevaatlejale 47.) Tartu: Loodusuurijate Selts.
Remm, Hans 1957. Eesti NSV kiilid.  (Abiks loodusevaatlejale 31.) Tartu: Loodusuurijate Selts.
Remm, Hans  1970. Putukate välimääraja I (Apterygota, Palaeoptera, Hemimetabola). Teine trükk. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, zooloogia kateeder.

Бабки
бабки
Бабки
бабки